Сергі́й Ю́рійович Бе́тін (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1974 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Одружився, проживав та виховував дітей у Світловодську.

Мобілізований 24 квітня 2015 року; солдат, водій-слюсар 93-ї окремої механізованої бригади.

12 жовтня 2015-го загинув внаслідок ДТП через несправність вантажівки — на дорозі поблизу села Миколаївка Покровського району Донецької області.

16 жовтня 2015 року похований на міському кладовищі Світловодська.

Без Сергія лишилися мама Євгенія Вікторівна Кретініна, дружина, син і три доньки, брат, котрий також служив в 93-й бригаді.

Вшанування 
 відзнака Кіровоградської області «За мужність і відвагу» (посмертно).

Джерела 
 Книга пам'яті 
 Бетін Сергій Юрійович 

Уродженці Кривого Рогу
Померли в Попаснянському районі
Поховані у Кривому Розі